Gerard (Sjraar) Peetjens (Venlo, 21 december 1922 – aldaar, 27 januari 2019) was een Nederlandse vertolker van het Venlose carnavals- en levenslied.

Peetjens was de zanger van het door Frans Boermans geschreven Och waas ik maar beej mooder thoès gebleve (later door Boermans zelf vertaald naar het Nederlands en gezongen door Johnny Hoes). Dit lied is het bekendste dat hij ooit heeft gezongen.

Optredens 
Vele jaren maakte Peetjens deel uit van De Hofzengers en vertolkte hij talloze Venlose Vastelaovesleedjes in de jaren 50 en 60.
In de Venlose Revue speelde Peetjens in het verleden vaker mee, waar hij naast zijn zangtalent ook zijn kwaliteiten als toneelspeler kon laten zien. Daarnaast was hij lid van De Straotzengers.

Minsekinder 
In 1996 kwam Peetjens in contact met de Limburgse band Minsekinder. De leidsman van de band, Michiel van der Grinten, was zo onder de indruk van de vitaliteit en nog steeds aanwezige, krachtige en zuivere stem bij de nestor van het Venlose carnavalslied, dat deze al snel verschillende gastoptredens verzorgde bij de band. Zo kwam Peetjens weer in contact met het Venlose publiek, dat hem onmiddellijk in de armen sloot. Het hoogtepunt van deze samenwerking bestond uit een optreden van Minsekinder met Peetjens in het 20-jarig jubileumjaar van de band, tijdens het Zomerparkfeest. Ook brachten ze samen in 2000 een cd uit met de titel Sjraar Peetjens zingk met Minsekinder.

Paepers 
In 2006 stond Peetjens in de L1-Limbo Top 10 met As ik 84 bin (origineel: When I'm 64), een lied uit de Venlose bewerking – door journalist Twan Mientjes – van het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De bewerking van dit legendarische Beatles-album kreeg de titel Serzjant Paeper's Oeits Haos Sterre Band mee en de opbrengst ging naar een opvangcentrum voor daklozen dat was opgericht door kapelaan Leo Brueren.

Overleden 
Hij stierf op 96-jarige leeftijd in Zorgcentrum De Meeuwbeemd in Venlo.

Nederlands zanger
Carnaval in Limburg (Nederland)
Muziek in Venlo